Shternberg steht für:
 Shternberg (Mondkrater), Mondkrater

Shternberg ist der Familienname folgender Personen:
 Yankev Shternberg (1890–1973), rumänisch-sowjetischer Schriftsteller und Theaterregisseur

Siehe auch:
 Sternberg (Begriffsklärung)